Get Behind Me Satan () — пятый студийный альбом американской рок-группы The White Stripes, выпущенный 7 июня 2005 года на лейбле V2 Records. Диск стал третьим лучшим альбомом года по версии журнала Rolling Stone. Также диск удостоился премии «Грэмми» в категории «Лучший альтернативный альбом» в 2006 году. К февралю 2007 года в США было продано 850 000 копий альбома. Альбом занял третье место в чарте Billboard 200.

Об альбоме 
Оставаясь простым в производстве, альбом отмечен явными изменениями от его предшественника, Elephant (2003), отличающимся тяжелыми гитарными рифами. С опорой на фортепиано и эксперименты c маримбой в песнях «The Nurse» и «Forever For Her (Is Over For Me)», Get Behind Me Satan преуменьшает влияние панк-музыки, гаражного рока и блюза, ранее доминирующие в альбомах The White Stripes. Играя на инструментах, отличающихся от предыдущих альбомов, фронтмен группы, Джек Уайт заменяет электрогитару на фортепиано, мандолину и акустическую гитару почти во всех песнях.

Список композиций 
Все песни написаны Джеком Уайтом.

Песня «Passive Manipulation» отличается Мэг Уайт в качестве вокалиста и играющей на литаврах.

Участники записи 
 Джек Уайт — вокал, гитара, фортепиано, маримба, бубен, производство, микширование
 Мэг Уайт — ударные, литавры, треугольник, перкуссия, колокола
 Хоуи Вейнберг — мастеринг

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы The White Stripes
Премия «Грэмми» за лучший альтернативный альбом
Альбомы XL Recordings
Альбомы, спродюсированные Джеком Уайтом